Municipio de Rich puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rich (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Rich (condado de Cook, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Cook.
 Municipio de Rich (condado de Anderson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Anderson.
 Municipio de Rich (condado de Lapeer, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lapeer.